

Muziek 
 Beautiful (Marillion), een nummer uit 1995 van de Britse rockband Marillion
 Beautiful (Christina Aguilera), een nummer uit 2002 van de Amerikaanse zangeres Christina Aguilera
 Beautiful (Snoop Dogg), een nummer uit 2003 van de Amerikaanse rapper Snoop Dogg
 Beautiful (Moby), een nummer uit 2005 van de Amerikaanse popmuzikant Moby
 Beautiful (10 Years), een nummer uit 2008 van de Amerikaanse rockband 10 Years
 Beautiful (Eminem), een nummer uit 2009 van de Amerikaanse rapper Eminem
 Beautiful (Akon), een nummer uit 2009 van de Senegalees-Amerikaanse zanger-songwriter Akon
 #Beautiful (Mariah Carey), een nummer uit 2013 van de Amerikaanse zangers Mariah Carey en Miguel
 Beautiful (Bazzi), een nummer uit 2017 van de Amerikaanse zanger Bazzi

Films 
 Beautiful (film uit 2000), een Amerikaanse comedy uit 2000 van Sally Field, met Minnie Driver en Kathleen Turner
 Beautiful (film uit 2008), een Zuid-Koreaanse film uit 2008 van Juhn Jai-hong
 Beautiful (film uit 2009), een Australische film uit 2009 van Dean O'Flaherty, met Deborra-Lee Furness en Aaron Jeffery
 Beautiful (film uit 2011), een Indiase film uit 2011 van V.K. Prakash, met Jayasurya en Anoop Menon

Overige 
 Beautiful (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland